

Anno 
 1925 – (MCMXXV in numeri romani) è un anno del XX secolo 
 1925 a.C.

Matematica 
 1925 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1925 Franklin-Adams – asteroide della fascia principale del sistema solare